Le-jie může být:

 Le-jie (Kuang-si) () – okres v městské prefektuře Paj-se v autonomní oblasti Kuang-si v Čínské lidové republice
 Le-jie (Jün-nan) () – městys v městské prefektuře Čchü-ťing v provincii Jün-nan v Čínské lidové republice
 Le-jie (Charbin) () – městys v rámci města Charbin v provincii Chej-lung-ťiang v Čínské lidové republice
 Le-jie (Ťia-mu-s’) () – městys v rámci města Tchung-ťiang v městské prefektuře Ťia-mu-s’ v provincii Chej-lung-ťiang v Čínské lidové republice
 Le-jie (Suej-chua) () – obec v rámci města Chaj-lun v městské prefektuře Suej-chua v provincii Chej-lung-ťiang v Čínské lidové republice